Фрейшіал () — португальська власна назва.

Топоніми

Фрейшіал-ду-Кампу — парафія.